Зубицкий — русская фамилия; женская форма Зубицкая.

Известные носители 
 Зубицкий, Андрей Борисович (род. 1975) — предприниматель, менеджер, совладелец и первый заместитель генерального директора Промышленно-металлургического холдинга («Кокс»). Сын Бориса Зубицкого, младший брат Евгения Зубицкого.
 Зубицкий, Борис Давыдович (1947—2017) — политик, депутат Госдумы России третьего—пятого созывов, член фракции «Единая Россия», предприниматель, менеджер, совладелец Промышленно-металлургического холдинга («Кокс»). Отец Андрея и Евгения Зубицких.
 
 Зубицкий, Евгений Борисович (род. 1968) — предприниматель, менеджер, совладелец и генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга («Кокс»). Сын Бориса Зубицкого, старший брат Андрея Зубицкого.

См. также 
 Зубрицкий